Sjalkar (kazakiska: Шалкар) är en ort i Kazakstan.   Den ligger i oblystet Atyrau, i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Astana (tidigare Astana). Antalet invånare är .

Terrängen runt Sjalkar är mycket platt. Runt Sjalkar är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Det finns inga andra samhällen i närheten. Trakten runt Sjalkar består i huvudsak av gräsmarker.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är april, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Atyraw (provins)